Sira může znamenat:

 Sira (Indie) – město v Indii
 Sira (Norsko) – vesnice v Norsku
 Sira (řeka) – řeka v Norsku